Ducenius ist der Familienname folgender Personen:

 Gaius Ducenius Proculus, römischer Politiker